Tijdlijn van de ruimtevaart (1895-1959)
 Tijdlijn van de ruimtevaart (1960-1962)
 Tijdlijn van de ruimtevaart (1963-1969)
 Tijdlijn van de ruimtevaart (1970-1979)
 Tijdlijn van de ruimtevaart (1980-1999)
 Tijdlijn van de ruimtevaart (2000-2009)
 Tijdlijn van de ruimtevaart (2010-2019)
 Tijdlijn van de ruimtevaart (2020-heden)